Regiotakt je název více dopravních systémů: 
 RegioTakt Ústecký kraj, systém taktové železniční dopravy osobními a spěšnými vlaky včetně návazností na autobusovou dopravu, dotovaný Ústeckým krajem
 RegioTakt, systém taktové autobusové dopravy v Severním Porýni-Vestfálsku a části Dolního Saska
 regionální taktová doprava obecně, termín používán například v Rakousku